Por Fantuzzi puede referirse a:

 Ángel Fantuzzi
 Roberto Fantuzzi